

Теклінув — село в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Теклінув — село в гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства